Морелос има више значења:

 Морелос
 Морелос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Општина Морелос (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Морелос (Морелос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Морелос, Куартеронес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Морелос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Морелос (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелос (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелос (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелос, Мохарас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелос (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Морелос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Морелос (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Морелос (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Морелос (Морелос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Морелос, Ла Лома Јермо, Гранха (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Морелос (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Морелос, Транкас (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Морелос, Ел Лимонсито (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Морелос, Санта Роса (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Морелос, Колонија Морелос (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Морелос (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Морелос, Хосе Марија Морелос (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Морелос (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Морелос (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Морелос (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Морелос (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Сан Естебан Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Санта Катарина Јосоноту), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Сантијаго Нундиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Морелос (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Морелос (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Морелос (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Морелос (Тузамапан де Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Морелос (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Морелос (Зарагоза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Морелос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Морелос (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Морелос (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Морелос (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Морелос (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Морелос (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Морелос (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Морелос, Ла Лома (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Морелос, Ел Естеро (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Морелос (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Морелос (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Морелос (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Морелос (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Морелос (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Морелос (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Морелос, Ла Пондероса (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Морелос (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Морелос, Сан Рафаел (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Морелос, Ел Нињо Хесус (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Морелос (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Морелос (Морелос, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику